Джузеппе Кастильоне (Giuseppe Castiglione, , упр. кит. 郎世宁, пиньинь Láng Shìníng, 19 июля 1688 — 17 июля 1766 Пекин) — итальянский монах-иезуит, миссионер и придворный художник в Китае.

Биография 
Родился в Милане. В 1715 году отправился миссионером в Китай. Его таланты живописца и архитектора были отмечены императором Цяньлуном. В 1744 году окончил альбом с садовыми эскизами для парка Юаньминьюань, в 1749—1759 годах под покровительством императора Кастильоне построил дворец в западном стиле при парке Юаньминъюань (圓明園) в Пекине.

В Китае принял имя Лан Шинин (郎世宁), под которым и ныне известен в этой стране. Гонения на христианских миссионеров не затронули Кастильоне. В 1750 году был возведён в сан мандарина третьего класса. Был похоронен с почестями на китайском кладбище.

Живописный стиль Кастильоне характеризуется смесью европейской техники и традиционных китайских сюжетов.

Примечания

Литература 
 Головачёв В. Ц. Кастильоне. // Духовная культура Китая. Энциклопедия. — М., 2010, Т. 6, С. 597—598
 Головачёв В. Ц. Джузеппе Кастильоне (Лан Ши-нин) и его картина «Восемь благородных лошадей»: картина автобиография придворного художника. // В сб.: Общество и государство в Китае. XXVIII н.к. — М., 1998. С. 410—415
 Головачёв В. Ц. Биография Лан Ши-нина (Джузеппе Кастильоне) — придворного художника китайских императоров. // В сб.: Общество и государство в Китае. XXVI н.к. — М.,1995. С. 70—75
 Дубровская Д. В. Восприятие европейской линейной перспективы в Китае на примере живописи Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина; 1688—1766 гг.) // Вестник Института востоковедения РАН. 2018, № 2. С. 89—101.
 Дубровская Д. В. Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин; 1688—1766) в русле китайской живописной традиции: европейский подход к вопросам перспективы  // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 9 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — МГУ имени М. В. Ломоносова / СПб.: НП-Принт, 2019. С. 759—767.
 Дубровская Д. В. Итальянский художник Лан Шинин, или Джузеппе Кастильоне при дворе Сына Неба. — М., 2018. 140 с.
 Дубровская Д. В. К вопросу о месте портретной живописи Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина) в создании синоевропейского направления в китайском искусстве // Вестник Института востоковедения РАН. 2018, № 2. С. 80—90.
 Дубровская Д. В. Мирное послание императора Цяньлуна // Эпиграфика Востока. — М., 2018.
 Дубровская Д. В. Портретная живопись Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина) между китайской и европейской традициями // Собрание, 2018;
 Дубровская Д. В. Художник-иезуит Джузеппе Кастильоне (1688—1766) и Си-Юй // История. Культура. Общество (Сборник материалов Международной уйгуроведческой конференции). — М., 2017. С. 133—141.
 Сураева Наталья Геннадьевна. Джузеппе Кастильоне и его картина «Сто лошадей» // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2010. № 126.
 Cécile Beurdeley and Michel Beurdeley, Giuseppe Castiglione: A Jesuit Painter at the Court of the Chinese Emperors (London: Lund Humphrey, 1972).
 Ishida Mikinosuke, "A Biographical Study of Giuseppe Castiglione (Lang Shih ning) a Jesuit Painter in the Court of Peking under the Ch’ing Dynasty, " Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, no. 19 (1960): 79-121, 88-90.

Художники Италии
Художники Китая
Иезуиты Италии
Иезуитские миссионеры в Китае
Придворные художники